Мужик може означати:

 чоловік
 селянин

Примітки

Посилання